Arborea (Italië), een plaats in Italië, op Sardinië.
Arborea (Botoșani), een plaats in Roemenië.
Giudicati di Arborea, een rechtsgebied op Sardinië.
Eleanora van Arborea (1340 - 1404), grondlegster van een Sardijns staatsbestel dat tot 1827 standhield.

Zaken die met bomen te maken hebben (Latijn: arbor = boom), bijvoorbeeld:
boomkikker, Hyla arborea
Boomleeuwerik, Lullula arborea

Zie ook
Palmas Arborea, een plaats in Italië